Jméno a příjmení František Benda má více nositelů:

 František Benda (1709–1786) – český skladatel a houslový virtuóz
 František Benda (fotbalista Náchoda a Sparty) – český fotbalista
 František Benda (fotbalista) (1922/3–2000) – český fotbalista
 
 František Benda (ministr) (1944–2017) – český politik
 František Benda (poslanec Moravského zemského sněmu) (1854–???) – český politik, starosta Polánky, poslanec Moravského zemského sněmu